Paraoncidium meriakrii är en snäckart som först beskrevs av Stantschinsky 1907.  Paraoncidium meriakrii ingår i släktet Paraoncidium och familjen Onchidiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
meriakrii